«Old Boots, New Dirt» — шестой студийный альбом американского кантри-певца Джейсона Олдина, выпущенный 9 сентября 2014 года на лейбле Broken Bow Records.
Лид-сингл «Burnin' It Down» достиг позиции № 1 в кантри-чарте Country Airplay, второй сингл «Just Gettin' Started» вышел 10 ноября 2014 года, третьим стал сингл «Tonight Looks Good on You».

Об альбоме 
Old Boots, New Dirt дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 278 тыс. копий, став вторым для Олдина лидером чарта после предыдущего его чарттоппера Night Train (№ 1 в 2012, 409 000). Тираж Old Boots, New Dirt составил 400 000 копий в первую неделю релиза. В целом, Old Boots, New Dirt стал для Олдина его пятым в top-10 и шестым в чарте Billboard 200. Ранее в десятку лучших входили его альбомы My Kinda Party (№ 2 в 2010), Wide Open (№ 4 в 2009) и Relentless (No. 4 in 2007). Его одноимённый диск был на № 37 в 2005 году.
Также новый альбом стал 4-м лидером кантри-чарта Top Country Albums.
8 декабря 2014 года альбом официально получил платиновый статус RIAA за 1 млн копий в США. К марту 2016 года тираж составил 1,109,700 копий в США.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Allmusic, Billboard, The New York Times, Rolling Stone.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Итоговый годовой чарт

Синглы

Сертификации 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Джейсона Олдина